A 11 101-es számú mellékút egy rövid, hozzávetőleg 2,5 kilométeres hosszúságú, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében. Pilisborosjenő számára biztosít Üröm központját elkerülő, rövidebb összeköttetést Budapest felé.

Nyomvonala
Az 1108-as útból ágazik ki, annak 8+500-as kilométerszelvényénél, Üröm–Széchenyitelepnél északnyugati irányban; az interneten elérhető térképek tanúsága szerint Ürömön nincs települési neve. Keresztezi a Borosjenői-patak (Cigány-árok) folyását, majd nem sokkal később átlép Pilisborosjenő területére, ahol a települési neve Budai út. A falu központja közelében, a Kossuth Lajos tér előtt ér véget, a Híd utcán keresztül a 11 105-ös útba torkollva.

Mivel buszjárat nem érinti, útburkolatának karbantartottsága esetleges, állapota a környék más országos közútjaihoz mérten többnyire rossz.

Hídjai
Kezdő- és végpontjánál is egy-egy hídja található, mindkettő a Borosjenői-patakot íveli át. A településközpontban lévő hídja a régebbi, az 1960-ban kiadott műemlékjegyzék szerint 18. századi lehet, de a 19. században már biztosan állt. 3,9 méteres nyílású, terméskő boltozat, melyen az útpálya 4,7 méter széles és mindkét oldalon mellvéd övezi. A Fő utca (a 11 105-ös út) 1974-es felújításakor a mellvédet átépítették: addig középen volt a legmagasabb pontja, onnan két irányban lejtett, a felújításkor azonban vízszintessé építették át a felső vonalát.

Források
 kira.gov.hu; lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

Jegyzetek

11101
Pilis (hegység)
Üröm (település)
Pilisborosjenő